Хетаг () — достаточно популярное имя в Осетии. Хотя этим именем называют мужчин, исходя из бытующей легенды о чудесном спасении Хетага, героя одноимённой поэмы Коста Хетагурова, от преследовавших его врагов, о происхождении самого этого имени в предании нет никаких объяснений.
На сегодняшний день существует одна-единственная версия о происхождении этого имени в связи с его этнической принадлежностью.

Имя Хетаг (Хет-аг), согласно правилу осетинского языка, где «аг» — это суффикс этнонимов (например, пара слов «Русь — русский» в осетинском пишется как «Уырыс — уырысс-аг»), согласуется с версией о принадлежности к Гетам (Даки) соседствующим с Сарматами и Скифами.

Примечания 

Мужские имена